The Boundary Line – cortometraggio del 1915 diretto da Arthur Mackley
The Boundary Line – cortometraggio del 1925 diretto da William A. Crinley